Борислав Йованович:
 Йованович, Борислав (род. 1941) — черногорский писатель, поэт, публицист, литературный критик.
 Йованович, Борислав (род. 1986) — сербский футболист. Примечания